Abernathy Lake ist der Name mehrerer

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Abernathy Lake (Michigan), im Van Buren County
 Abernathy Lake (Washington), im Okanogan County